Dardanien (oder Dardania) ist der Name von:

 Dardanien, historische Landschaft und römische Provinz auf dem Balkan
 Dardania oder Dardhania, historisierende Bezeichnung für den Kosovo, siehe dort den Abschnitt Landesname
 Dardanien, mythische Landschaft in der Troas in Kleinasien, siehe Dardaner (Ilias)
 Dardania, alternativer Name für Dardanos (Stadt), Stadt in der troischen Landschaft
 Dardania, dichterischer Name für die Insel Samothraki, genutzt von Pausanias